Souza puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Alexsandro de Souza (1977-), exfutbolista brasileño.
 Cosme Édice Vinha de Souza, exfutbolista brasileño
 Diego Alejandro de Souza Carballo (1984-), futbolista uruguayo.
 Diego de Souza (1755-1829), primer conde de Río Pardo, militar y administrador colonial portugués.
 Diego de Souza Andrade (1985-), futbolista brasileño.
 Emerson de Souza (1999-), futbolista brasileño.
 Fábio de Souza Loureiro (1980-), futbolista brasileño nacionalizado hondureño.
 Germinal de Souza (1906-?), secretario del Comité Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
 José Augusto Amaral de Souza (1929-2012), político brasileño.
 Karla Olivares Souza (1985-), actriz, cantante, y modelo mexicana de cine, teatro y televisión.
 Marcelo Alejandro De Souza (1975-), futbolista uruguayo.
 Patricia de Souza (1960-), literata, escritora, y profesora peruana.
 Paul-Émile de Souza (1930-1999), político de Benín.
 Pete Souza (1954-), fotoperiodista estadounidense.
 Regis Adair Quaresma de Souza (1982-), futbolista brasileño.
 Ronaldo Souza dos Santos (1979-), peleador brasileño de artes marciales mixtas.
 Ruth Roberta de Souza (1968-), exjugadora brasileña de baloncesto.
 Sebastian Denis de Souza (1993-), actor británico.
 Steven Edward de Souza (1947-), productor, director y guionista estadounidense.
 Yuri de Souza Fonseca (1982-), futbolista brasileño.